Джон Ка́рлайл (,  или ): Карлайл, Джон Гриффин (1834—1910) — американский юрист, политик и государственный деятель.
 Карлайл, Джон Снайдер (1817—1878) — американский политик, торговец и адвокат.
 Карлайл, Джонни (1929—2017) — британский шотландский хоккеист.